Вечеллио () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Вечеллио, Тициано (1488/1490-1576) — итальянский художник эпохи раннего Возрождения, более известный, как просто Тициан
 Вечеллио, Франческо (1475-1560) — итальянский художник, старший брат Тициана